Dariusz Zjawiński (ur. 19 sierpnia 1986 w Pruszkowie) – polski piłkarz grający na pozycji napastnika.

Jest wychowankiem klubu Ożarowianka Ożarów Mazowiecki, skąd przeszedł do Legii Warszawa, a następnie do Legionovii Legionowo. Na początku 2005 roku został zakupiony przez Legię Warszawa. W ciągu roku zagrał tam 8 meczów i miał niewielki wkład w zdobycie przez Legię Mistrzostwa Polski w sezonie 2005/06. W przerwie zimowej tegoż sezonu został wypożyczony do Odry Wodzisław Śląski, gdzie zagrał 14 meczów. Po odbyciu wypożyczenia wrócił do Legii, jednak ponownie został stamtąd wypożyczony, tym razem do Świtu Nowy Dwór Mazowiecki. Przed sezonem 2006/2007 został przez nowodworski klub wykupiony na stałe ze stołecznej Legii. Od sezonu 2012/2013 grał w pierwszoligowym Dolcanie Ząbki. W sezonie 2013/2014 został królem strzelców I ligi z 21 bramkami w 32 meczach. W 2014 roku został zawodnikiem Cracovii.

Statystyki klubowe 

Aktualne na 28 kwietnia 2019:

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Polscy piłkarze
Piłkarze Legii Warszawa
Piłkarze Odry Wodzisław Śląski
Piłkarze Legionovii Legionowo
Piłkarze Świtu Nowy Dwór Mazowiecki
Piłkarze Dolcanu Ząbki
Piłkarze Cracovii
Piłkarze Arki Gdynia
Piłkarze Pogoni Siedlce
Piłkarze Znicza Pruszków
Urodzeni w 1986
Ludzie urodzeni w Pruszkowie